

События 
 Заговор знати против Ираклия, в котором замешаны его сын и племянник. Всем виновным отрезаны носы и правые руки.
 Взятие арабами Ктесифона.
 Взятие арабами Иерусалима.
 Битва при Джалуле.

Родились 
 Шубхакарасимха, выдающийся буддийский монах и переводчик.
 Родоальд (король лангобардов).
 Мухаммад ибн аль-Ханафия, третий сын четвертого халифа Али.

Скончались 
 Мария аль-Кибтия, жена исламского пророка Мухаммеда.
 Ишанаварман I, правитель Ченлы.
 Гартнарт III, король пиктов.

См. также